Eer de haan kraait (hoorspel), een Nederlands hoorspel
 Eer de haan kraait (toneelstuk), een toneelstuk geschreven door de Slowaakse schrijver Ivan Bukovčan in het jaar 1947